McCurtain kan syfta på:

 Green McCurtain
 McCurtain, Oklahoma

Se även 
 McCurtain County